Tony Longo (1961-2015), acteur américain ; 
 Tony Longo (1984-), cycliste italien.